Die Saison 2013/14 der B-Junioren-Bundesliga war die siebte Spielzeit der B-Junioren-Bundesliga.

Sie wurde wie schon in den vorhergehenden sechs Spielzeiten in den Staffeln Nord/Nordost, Süd/Südwest und West ausgetragen. Am Saisonende spielten die drei Staffelsieger sowie der Vizemeister der Staffel Nord/Nordost um die deutsche B-Jugend-Meisterschaft. Das Halbfinale wurde in Hin- und Rückspiel, das Finale in einem Spiel ausgetragen. Die drei letztplatzierten Mannschaften der drei Staffeln stiegen in die untergeordneten Ligen ab.

Als amtierender deutscher Meister ging der VfB Stuttgart in die Saison. Deutscher B-Junioren-Meister wurde Borussia Dortmund.

Staffel Nord/Nordost 

Als Meister der B-Jugend-Regionalliga Nord der Vorsaison nahm Eintracht Braunschweig teil. Die zweite Mannschaft von Hertha BSC wurde Meister der Regionalliga Nordost, war aber nicht aufstiegsberechtigt, da die erste Mannschaft bereits in der Bundesliga spielte. Stattdessen stieg Vizemeister FC Carl Zeiss Jena direkt auf. In der Relegation um den dritten Aufstiegsplatz traten der VfB Lübeck (als Vierter der Regionalliga Nord, da die zweiten Mannschaften von Werder Bremen und dem VfL Wolfsburg ebenfalls nicht aufstiegsberechtigt waren) und 1. FC Union Berlin als Dritter der Staffel Nordost gegeneinander an. Die Berliner setzten sich durch (3:0, 1:2) und spielten somit in der Spielzeit 2013/14 in der Bundesliga.

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Staffel West 

Aus den untergeordneten Ligen stiegen der TSC Euskirchen als Vertreter der B-Jugend-Verbandsliga Mittelrhein, BV 04 Düsseldorf als Vertreter der B-Jugend-Verbandsliga Niederrhein und Arminia Bielefeld aus der B-Jugend-Verbandsliga Westfalen in die B-Junioren-Bundesliga auf.

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Staffel Süd/Südwest 

Als direkte Aufsteiger aus den untergeordneten Ligen gelangte der FC Ingolstadt 04 aus der B-Jugend-Bayernliga in die Bundesliga. Die Aufstiegsaspiranten der B-Jugend-Regionalliga Südwest und der B-Jugend-Oberliga Hessen spielten in einer Relegation den zweiten Aufsteiger aus. Dabei setzte sich der hessische Vertreter FSV Frankfurt gegen den 1. FC Saarbrücken durch (3:2, 0:0) und stieg in die Bundesliga auf. 
Da die ersten Vier der Abschlusstabelle der B-Jugend-Oberliga Baden-Württemberg alles zweite Mannschaften von Vereinen waren, die bereits in der B-Jugend-Bundesliga spielten, durfte der 1. FC Kaiserslautern in der Bundesliga verbleiben.

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Endrunde um die deutsche B-Junioren-Meisterschaft 2014 
Folgende Mannschaften qualifizierten sich sportlich für die Endrundenspiele:

Halbfinale 

|}

Finale

Weblinks 
 Staffel Nord/Nordost 2013/14 bei kicker.de
 Staffel West 2013/14 bei kicker.de
 Staffel Süd/Südwest 2013/14 bei kicker.de
 Endrunde 2014 bei kicker.de

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2013/14
2013/14